Alter Eco peut désigner :
 Alter Eco, PME française spécialisée dans le commerce équitable ;
 Alternatives économiques, magazine mensuel économique et social.